Населені пункти в Чехії:

 Градек (Клатови)
 Градек (Рокицани)
 Градек (Градець-Кралове)
 Градек (Фридек-Містек)
 Градек (Усті-над-Орлиццю)
 Градек (Зноймо)